Соболев, Александр Сергеевич:
 Соболев, Александр Сергеевич (род. 1946) — российский биолог.
 Соболев, Александр Сергеевич (род. 1995) — российский футболист.
 Соболев, Александр Сергеевич (род. 1997) — российский футболист.